Csillag ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Csillag, ungarischer Geiger
 Rosa Csillag (1832–1892), österreichisch-ungarische Opernsängerin
 Stephen Csillag (1907–1969), ungarisch-US-amerikanischer Filmtechniker und Filmeditor
 Terka Csillag (1867–1943), österreichisch-ungarische Schauspielerin